Zabrodzie heißen folgende Orte in Polen:

 Zabrodzie (Biskupiec) (bis 1929: Zabrodzin, 1929 bis 1945: Schöndorf, Kreis Rößel, Ostpreußen), Dorf im Powiat Olsztyński der Wojewodschaft Ermland-Masuren; siehe Biskupiec
 Zabrodzie (Chociwel) (dt. Bertheim), Dorf im Powiat Stargardzki der Wojewodschaft Westpommern; siehe Chociwel
 Zabrodzie (Gidle), Dorf im Powiat Radomszczański der Wojewodschaft Łódź; siehe Gidle
 Zabrodzie (Kąty Wrocławskie) (dt. Zweibrodt), Dorf im Powiat Wrocławski der Wojewodschaft Niederschlesien; siehe Kąty Wrocławskie
 Zabrodzie (Kluczewsko), Dorf im Powiat Włoszczowski der Wojewodschaft Heiligkreuz; siehe Kluczewsko
 Zabrodzie (Korycin), Dorf im Powiat Sokólski der Wojewodschaft Podlachien; siehe Korycin
 Zabrodzie (Łuków), Dorf im Powiat Łukowski der Wojewodschaft Lublin; siehe Łuków (Landgemeinde)
 Zabrodzie (Olszewo-Borki), Dorf im Powiat Ostrołęcki in der Wojewodschaft Masowien; siehe Olszewo-Borki
 Zabrodzie (Powiat Wyszkowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Wyszkowski in der Wojewodschaft Masowien
 Zabrodzie (Szydłowo) (dt. Gramattenbrück), Dorf im Powiat Pilski in der Wojewodschaft Großpolen; siehe Szydłowo (Powiat Pilski)
 Zabrodzie (Urszulin), Dorf in der Gemeinde Urszulin (Powiat Włodawski) im Powiat Włodawski in der Wojewodschaft Lublin
 Zabrodzie (Żarnowiec), Dorf im Powiat Zawierciański in der Wojewodschaft Schlesien; siehe Żarnowiec (Powiat Zawierciański)